Gordo ist der Name von

 Gordo (Affe), einer der ersten Affen im Weltraum
 Gordo (Alabama), Ort in Alabama, Vereinigte Staaten
 Gordon Cooper, genannt Gordo, amerikanischer Astronaut

Siehe auch:
 Cerro Gordo